Франсиско Виља Дос има више значења:

 Франсиско Виља Дос, Кампаменто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Виља Дос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Виља Дос (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Виља Дос, Побладо Трес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику